Theodor Boveri ist der Name folgender Personen:

* Theodor Boveri (Jurist) (1785–1854), deutscher Jurist und Regierungsbeamter
 Theodor Boveri (Mediziner) (1862–1915), deutscher Mediziner, Zoologe und Zytologe